Славичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Славичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Славичи — деревня в Мядельском районе Минской области.